Ви́ктор Ви́кторович Зозу́лин (10 октября 1944, Москва — 16 августа 2022, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Родился 10 октября 1944 года в московской семье. В 1966 году с отличием окончил Театральное училище им. Б. Щукина (курс А. И. Борисова, педагоги — Ц. Л. Мансурова, А. А. Орочко, Ю. В. Катин-Ярцев, А. М. Поламишев, В. Г. Шлезингер).

Молодой актёр получил приглашение сразу в семь столичных театров, выбор пал на Театр имени Е. Б. Вахтангова. Одна из первых значительных работ в театре — ввод на роль Калафа в спектакле «Принцесса Турандот».

Также работал на радио и в звукозаписи чтецом. Был постоянным ведущим радиостанции «Юность». Участвовал во многих передачах «Театра у микрофона». Был одним из создателей литературно-развлекательных программ радиостанции «Надежда».

Лауреат конкурса творческой молодёжи г. Москвы. Лауреат премии МВД за чтецкий цикл книг В. Лаврова «Граф Соколов — гений сыска».

Скончался после продолжительной болезни 16 августа 2022 года на 78-м году жизни, в Москве. Похоронен на Хованском кладбище.

Творчество

Роли в дипломных спектаклях 
 «Оглянись во гневе» Д. Осборна — Джимми Портер
 «Накануне» И. С. Тургенева — Берсенев
 «Копилка» Э. Лабиша — Эжен

Роли в театре 
 «Принцесса Турандот» К. Гоцци. Режиссёр восстановления: Р. Симонов — Калаф, Тимур (ввод)
 «Идиот» Ю. К. Олеши по одноимённому роману Ф. М. Достоевского. Режиссёр: А. Ремизова — Очаровательный князь (ввод, телеспектакль снят в 1979 году)
 «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. Режиссёр: Е. Симонов — Дон Гуан (ввод)
 «Иркутская история» А. Н. Арбузова. Режиссёр: Е. Симонов — Виктор Бойцов (ввод)
 «Дион» Л. Зорина. Режиссёр: Рубен Симонов — Глашатай (ввод)
 «Конармия» по рассказам И. Э. Бабеля. Режиссёр: Рубен Симонов  — белогвардейский офицер Маяковский (ввод, телеспектакль снят в 1975 году)
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского. Режиссёр: Александра Ремизова — Курчаев (телеспектакль снят в 1971 году)
  — «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира. Режиссёр: Е. Симонов — Прокулей, приверженец Цезаря (телеспектакль снят в 1980 году)
  (?) — «Выбор» А. Н. Арбузова — Двойников
  — «Из жизни деловой женщины» А. Гребнева. — Аркадий Николаевич
  — «Ричард III» Шекспира. Режиссёры: Р. Н. Капланян и М. А. Ульянов — Сэр Ричард Рэтклиф (телеспектакль снят в 1982 году)
  — «День-деньской». Режиссёр: Евгений Симонов — Дмитрий Остапович Семеняка (телеспектакль)
  — «Великая магия» Э. Де Филиппо. Режиссёр: Мирослав Белович — Мариано де Альбино (телеспектакль снят в 1980 году)
  — «Мещанин во дворянстве» Мольера. Режиссёр: В. Шлезингер — Учитель танцев (телеспектакль снят в 1977 году)
  — «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского. Режиссёр: Е. Р. Симонов — Кузнец-рабочий (телеспектакль снят в 1981 году)
  — «Будьте здоровы» П. Шено. Режиссёр: В. Шлезингер — Марешаль (телеспектакль снят в 1985 году)
  — «Скупщик детей» М. Гордеевой по мотивам романса Д. Херси. Режиссёр: М. А. Ульянов — Бродбент
  — «Три возраста Казановы» по М. И. Цветаевой. Режиссёр: Е. Симонов — Средний Казанова
  — «Брестский мир» М. Шатрова. Постановка Роберта Стуруа, режиссёр — Владимир Иванов — Троцкий
  — «Дело» А. В. Сухово-Кобылина. Режиссёр: П. Н. Фоменко — Весьма Важное Лицо
  — «Государь ты наш, батюшка» по «Детоубийце» Ф. Горенштейна. Режиссёр: П. Н. Фоменко — Пётр Толстой
 «Notre amour» («Наша любовь») (фантазия на тему французских песен).
  — «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского. Режиссёр: Аркадий Кац — Чебаков
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского. Режиссёр: П. Н. Фоменко — Петя Миловзоров, первый любовник (телеспектакль снят в 1993 году)
  — «Пиковая дама» по повести А. С. Пушкина. Режиссёр: П. Н. Фоменко — Томский
  — «Воскрешение, или Чудо святого Антония» М. Метерлинка. Режиссёр: П. Н. Фоменко — Кюре
  — «Левша» по одноимённой повести Н. С. Лескова и пьесе Евгения Замятина «Блоха». Режиссёр: Александр Горбань — Государь-император
  — «Царская охота» Л. Зорина. Режиссёр: В. Иванов — Князь Голицын
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского. Режиссёр: П. Н. Фоменко — Григорий Львович Муров (ввод)
  — «Пристань» по мотивам произведений Б. Брехта, И. А. Бунина, Ф. М. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. С. Пушкина, Э. Де Филиппо, У. Шекспира — Врач («Визит дамы» Ф. Дюрренматта). Постановка Римаса Туминаса, режиссёры: Анатолий Дзиваев, Владимир Ерёмин, Владимир Иванов, Алексей Кузнецов (телеспектакль снят в 2011 году)
  — «Бесы» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Ю. П. Любимов — Кармазинов

Фильмография 

  — Месяц май — приятель Наташи
  — Операция «Ы» и другие приключения Шурика — Костя, радиотехник, приятель «Дуба» во второй части «Наваждение»
  — Я вас любил… — ухажёр Лидии Николаевны
  — Король-олень — Леандр, сын Панталоне, брат Анджелы
  — Самый последний день — Анатолий, приятель Анны
  — Это мы не проходили — офицер флота
  — Тактика бега на длинную дистанцию — Сергей Ярцев
  — Ларец Марии Медичи — Арнольд да Сато, монах, папский легат в войске Монфора
  — Чрезвычайные обстоятельства — строитель
  — Тревожное воскресенье — Поль Намюр, механик бельгийского танкера «GENT», потомок русских эмигрантов
  — Прохиндиада, или Бег на месте — Виктор Викторович Потёмкин
  — Битва за Москву — Михаил Ефимович Катуков
  — Артистка из Грибова — Виталий
  — Пока гром не грянет — Юрий
  — Настя — участник праздничного мероприятия
  — Прохиндиада 2 — Виктор Викторович Потёмкин
 — — Возвращение Мухтара (1-4 сезоны) — Владимир Брусникин, отец Елены
  — Влюблённый агент. Не оставляйте надежду, маэстро! — дядя Боба, генерал
  — Пуля-дура — генерал Митрохин
  — Такова жизнь — Михаил, отец Соколова
  — Институт благородных девиц — Виктор Викторович Свиридов, путешественник
  — Кукловоды — Владимир Николаевич, депутат
  — Домик у реки — Виктор Викторович, клиент салона Инессы
  — Гудение шмеля — мужчина из дома престарелых

Телеспектакли 
  — Курьер Кремля — Джон Рид
  — Солярис — Сарториус
  — Оперативная командировка — Мштава
 — — Кабачок «13 стульев» — пан Анджей
  — Фауст — Фрош
  — Тысяча душ — Медиокритский
  — Театр Клары Газуль — Мартинес
  — Человек с ружьём — Виталий
  — День-деньской — Семеняка
  — Господа Глембаи — гость на балу
  — Автопортрет (музыкальный телефильм)
  — После дуэли
  — Пиковая дама — Томский

Озвучивание мультфильмов 
  — Медной горы хозяйка

Озвучивание видеоигр 

 1998 — Аллоды: Печать тайны — Крестьянин
 2000 — Дьявол-Шоу — Палач
 2000 — Морские титаны
 2000 — Earth 2150
 2000 — Проклятые земли — Горт-Костолом, Хис, Балуддин
 2001 — Демиурги — Брифинги в кампании Хаотов
 2001 — Myth III: The Wolf Age — Рассказчик
 2002 — S.W.I.N.E. — генерал Железный Клык
 2002 — Aquanox — Дидди Шпенгер, Ласс Бормил, Вернер фон Пунш
 2003 — Arx Fatalis — Ортьерн
 2003 — Операция Silent Storm — Дуглас Риккеттс, Голос на базе стран оси
 2003 — Блицкриг
 2003 — Демиурги 2 — Альфа-100Ф «Сталь», Гротти, Альфа-400Д «Драчун»
 2004 — Lionheart: Legacy of the Crusader
 2004 — The Settlers: Heritage of Kings — Брат Джон, Бургомистр Оберкирха, Губернатор Бармеции, Монах, Старый шахтёр, Шрайбер
 2005 — Shrek 2: The Game — Толстый рыцарь, Монго (Большой пряник)
 2005 — Dungeon Lords — Грунмейр
 2005 — Area 51 — Доктор Уинстон Крэй
 2006 — BloodRayne 2 — Зеркс
 2006 — Rise of Nations: Rise of Legends — Дож Алессандро Венуччи
 2006 — The Longest Journey — дух леса
 2007 — Лилу и её звёздный зверь — Шикоракс
 2007 — Человек-Паук 3 — Мак Гарган
 2007 — World of Warcraft: The Burning Crusade — Черносерд Проповедник
 2008 — World of Warcraft: Wrath of the Lich King — Скади

Озвучивание аудиокниг 
 «Мастер и Маргарита» (издательство ООО «Аудиокнига»)

Примечания

Публикации 

 Стеблов, Евгений Юрьевич // Против кого дружите? / Актёрские истории / издательство «Феникс», 2010 — ISBN 978-5-222-17083-0
 Ануфриева, Алла. Виктор Зозулин // Театр имени Евг. Вахтангова / Ред.-составитель Б. М. Поюровский. М.: Центрполиграф, 2001. С.96—109, фото. («Звёзды московской сцены») — ISBN 5-227-01251-2

Ссылки 
 Страница актёра на сайте Театра им. Вахтангова
 Информация в базе данных «Актёры России»
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Кабачок «13 стульев»
Похороненные на Хованском кладбище